Efekt Domina – serial dokumentalny, realizowany wspólnie przez Kulczyk Foundation i stację TVN od 2014 roku. Jego autorką jest Dominika Kulczyk, która dociera do miejsc dotkniętych biedą, klęskami żywiołowymi i różnego rodzaju problemami społecznymi, oferując wsparcie organizacjom działającym na rzecz lokalnych społeczności. Poprzez historie przedstawione w serialu, Dominika Kulczyk prezentuje przykłady działań opartych na pomocy rozwojowej, partnerstwie i wolontariacie.

Program emitowany był w stacji TVN przez pierwsze 6 sezonów (od wiosny 2014 r.) w niedzielę o 11:00, a od 7. sezonu o 11:30 (od wiosny 2020 r.).

Lista odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona programu Efekt Domina
 Strona Kulczyk Foundation

Programy TVN